Алекса́ндр Чи́кин:
 Чикин, Александр Андреевич (1865—1924) — русский оптик, художник, путешественник, общественный деятель.
 Чикин, Александр Александрович (1915—2006) — советский и эстонский тренер по лёгкой атлетике.